Le Nouveau Monde est une salle de concerts fondée en 1995 dans la ville de Fribourg, en Suisse.

Histoire 
Le Nouveau Monde est fondé en 1995 dans un vieux bâtiment désaffecté de la route des Arsenaux, au centre de Fribourg. La programmation de la salle laisse alors place à l'expérimentation et aux découvertes locales punk et rock. En 2003, un incendie détruit complètement le bâtiment. 

La direction de l'époque, menée par Raphaël Kummer, investit alors temporairement l'Espace Moncor à Villars-sur-Glâne. L'organisation d'un burning tour (programmation itinérante) permet de financer cette étape. Ils en profitent pour professionnaliser et réorganiser la structure existante.

Un nouveau centre culturel a vu le jour dans le bâtiment de l'ancienne Gare de Fribourg en 2007, abritant notamment la salle du Nouveau Monde, le café de l'Ancienne Gare et les bureaux du Belluard Bollwerk International ainsi que du Festival international de films de Fribourg. Dès lors, l’organisation dispose d’une salle de concert de 300 places, entièrement modulable, et de bureaux adaptés à ses besoins.

Annexes

Lien externe

Notes et références 

Salle de concert en Suisse
Culture dans le canton de Fribourg
Fribourg (Suisse)